Сен-Сюльпі́с-ле-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Ліможа, 23 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 381,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-ле-Шам на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-ле-Шам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-ле-Шам на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Шам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Шам на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез